Atropo (sous-marin) peut faire référence à:
 Atropo - sous-marin italien de la Regia Marina, exemplaire unique, lancé en 1912 et mis au rebut en 1918
 Atropo - sous-marin italien de la classe Foca de la Regia Marina, lancé en 1938 et démoli en 1948